Sainte-Christine puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Canadá 
 Sainte-Christine, municipio de Quebec;
 Sainte-Christine-d'Auvergne, municipio de Quebec;

En Francia 
 Sainte-Christine, comuna del departamento de Maine y Loira;
 Sainte-Christine, comuna del departamento de Puy-de-Dôme;